Айра Спрейг Боуен (; *21 грудня 1898 — †6 лютого 1973) — американський фізик і астроном, член Національної АН США (1936).
 Спрейг Грейден (; *21 липня 1980) — американська театральна, теле- та кіноактриса.
 Френк Джуліан Спрейг (; *25 липня 1857 — †25 жовтня 1934) — морський офіцер і винахідник.